Brezje est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Brezje, un village situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brezje, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Brezje, un village situé dans la municipalité de Rogatica et dans la République serbe de Bosnie ;
Brezje, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Brezje, une localité située dans la municipalité de Dubrava, comitat de Zagreb ;
Brezje, une localité située dans la municipalité de Gornja Stubica, comitat de Krapina-Zagorje ;
en Slovénie
Brezje, une commune de Slovénie située dans le district de Radovljica.